Эрик Джон Эрнест Хобсбаум (; 9 июня 1917, Александрия — 1 октября 2012, Лондон) — британский историк-марксист, наиболее известный работами о «долгом XIX веке» («Эпоха революций: Европа 1789—1848», «Эпоха капитала: Европа 1848—1875» и «Век империй: Европа 1875—1914») и «коротком XX веке» («Эпоха крайностей. Короткий двадцатый век 1914—1991»), теоретик и критик национализма. Признается одним из выдающихся историков XX века. Доктор философии (1951), профессор Биркбек-колледжа. Член Британской академии (1976). Лауреат премии Бальцана (2003).

Биография 
Его отец был сыном еврейских иммигрантов в Великобританию из Польши, а мать происходила из семьи ассимилированных венских евреев. Родители поженились в нейтральной Швейцарии в 1915 году, а затем вернулись в Египет, где до того устроился работать его отец.
В 1918 году семья переехала в Вену, где Эрик учился в школе, а в 1920 году родится его сестра Нэнси.

Благосостояние их семьи постепенно ухудшалось; в 1929 внезапно умрет его отец, а в 1931 умерла мать, и Эрика с сестрой окончательно (Нэнси перебралась к ним в Берлин еще до смерти матери) взял к себе его дядя по отцу Сидней, женатый на сестре матери Эрика. Эрик переехал к ним в Берлин, где продолжил учёбу в гимназии (1931—1933). В 1933 они переехали в Лондон. С 1936 года учился в Королевском колледже Кембриджского университета на историческом и экономическом факультетах.

Ещё в Германии Хобсбаум увлёкся марксизмом. В Великобритании он вступил в Коммунистическую партию Великобритании, входил в Историческую группу Коммунистической партии Великобритании.

В студенческие годы Хобсбаум был культурным обозревателем в газете «Гранта», он также работал кинооператором, выезжая на съемки во Францию, Алжир и Тунис.

В 1947 году Хобсбаум стал преподавателем истории в Биркбек-колледже Лондонского университета, где возглавил кафедру экономической истории с 1969 года, с 1984 года — почетный профессор экономики и социальной истории этого университета. Также читал курсы лекций в ряде зарубежных университетов.

Хобсбаум путешествовал по странам Средиземноморья и Латинской Америки. В поездке по Средиземноморью в 1957 году Хобсбаум знакомился с архивными документами и опрашивал крестьян, а затем написал ставшую популярной книгу «Простые бунтовщики. Исследования архаичных форм социальных движений в XIX и XX столетиях» (1959), в основном на итальянском и испанском материале. В этой работе он продемонстрировал связь религии, в частности сектантства и милленаризма, с революционностью масс, описал закономерности революционной ситуации и проанализировал роль личности в ней.

В 1960-е годы Хобсбаум приобрёл известность как историк рабочего движения. Он излагал историю рабочего движения не как описание деятельности рабочих организаций, а как историю культуры рабочего класса. Впоследствии он продолжил эти исследования, обращая особое внимание на взаимоотношения религии с социализмом, на роль ритуала в рабочем и революционном движении, на формирование рабочей аристократии, на культуру рабочего класса и её связь с массовой культурой.

Хобсбаум активно участвовал в диспутах с марксистами, критикуя их ортодоксальные взгляды на эволюцию капитализма, однородность рабочего класса, последовательную революционность одного лишь пролетариата. Он подписал письмо протеста группы европейских историков против советского вторжения в Венгрию и горячо симпатизировал участникам «Пражской весны», но при этом оставался членом коммунистической партии, несмотря на многие ограничения, которые в те времена испытывали коммунисты, например запрет на въезд в США.

В 1968 году он опубликовал экономическую историю Англии: «Производство и Империя: становление современного английского общества. С 1750 года до наших дней».

С начала 1970-х годов Хобсбаум занялся концептуально новым трудом по истории Европы и всего связанного с ней мира в Новое время, а также вопросами методологии исторических исследований.

Член Королевского литературного общества с 2006 года. Лауреат Дойчеровской мемориальной премии (1995).
Удостоен ордена Кавалеров Почёта (1998).

Британским любителям джаза Хобсбаум также известен как тонкий критик и знаток современной музыки.

Хобсбаум умер от осложнений пневмонии и лейкемии в Лондоне 1 октября 2012 года в возрасте 95 лет.

Он был кремирован в крематории Голдерс-Грин, а его прах был захоронен на Хайгейтском кладбище, недалеко от могилы Карла Маркса.

Семья 
Первая жена Мюриэль Симан с 1943 до 1950 года

Вторая жена Марлен Хобсбаум (Шварц) с 1962 года

 Джулия Хобсбаум (род 1964 году)
 Энди Хобсбаум (род 1963 году)

Внебрачный сын Джошуа Беннатан (умер в 2014 году)

Цитаты 
После столь полного провала коммунизма должно быть ясно, что крушение было запрограммировано в этом проекте изначально.

Наследие Карла Маркса, — этого безоружного пророка, вдохновившего на большие перемены, — остается неоспоримым. Я совершенно сознательно не говорю, что в настоящее время имеются какие-то аналогичные возможности. Сейчас я говорю, что основные проблемы 21-го века потребуют решений, которые не могут дать ни чистый рынок, ни чистая либеральная демократия. В этом смысле потребуется создание иной комбинации, другого сочетания общественного и частного, государственного управления и свободы. Как вы это назовёте, я не знаю. Однако, скорее всего, это больше не будет капитализм, по крайней мере, в том виде, который мы наблюдаем в нашей стране [Великобритании] и в США.

Сьюзан Педерсен о Хобсбауме: "Всю жизнь он упорно отстаивал свои коммунистические убеждения и так же упорно жаждал любых знаков статуса и почета".

Сочинения 
 1959 — «Простые бунтовщики» (Primitive Rebels) - была его самой оригинальной и самой любимой, отмечает Сьюзан Педерсен: эта "книга (наконец-то) сделала ему имя, но он больше никогда не писал ничего столь удивительного"; «Джазовая сцена» (The Jazz Scene);
 1962 — «Эра Революции» (The Age of Revolution) - его первый бестселлер;
 1964 — «Трудящийся» (Labouring Men);
 1968 — «Индустрия и Империя» (Industry and Empire) - была основана - как и The Age of Revolution - на его лекциях;
 1969 — «Капитан Свинг» (Captain Swing);
 1969 — «Бандиты» (Bandits);
 Бандиты. / перевод с английского Николая Охотина. — М. : Университет Дмитрия Пожарского, 2020. — 222, [1] с. ISBN 978-5-91244-268-1
 1973 — «Революционеры» (Revolutionaries);
 1975 — «Век Капитала» (The Age of Capital);
 1978 — «История марксизма» (History of Marxism);
 1983 — «Изобретение Традиции» (The Invention of Tradition);
 1984 — «Рабочие» (Workers);
 1987 — «Век Империи» (The Age of Empire);
 1990 — «Nations and Nationalism»,
 Нации и национализм после 1780 г.
 1990 — «Echoes of the Marseillaise»;
 Эхо «Марсельезы»
 1994 — «The Age of Extremes»;
 Эпоха крайностей: Короткий двадцатый век (1914—1991). — : Издательство Независимая Газета, 2004. — 632 с.
 1997 — «Об Истории» (On History);
 1998 — «Необычные люди» (Uncommon People);
 1999 — «Новый век» (The New Century);
 2002 — «Интересные времена» (Interesting Times).
 Разломанное время. Культура и общество в двадцатом веке = Fractured Times: Culture and Society in the 20th Century. / перевод с английского Николая Охотина. — М. : АСТ, 2017. — 379, [1] с. ISBN 978-5-17-086564-2

Статьи 
 После победы в войне. Соединенные Штаты: Все шире и шире
 Хобсбаум Э. Масштаб посткоммунистической катастрофы не понят за пределами России
 Мировая революция // Хобсбаум Э. Эпоха крайностей: Короткий двадцатый век
 Последняя утопия
 У нас тоже проблемы…

Примечания

Ссылки 
 
 Работы Э. Хобсбаума на situation.ru
 Работы Э. Хобсбаума в библиотеке журнала «Скепсис»
 Интервью Хобсбаума Тристраму Ханту: «Капиталисты перестали бояться» и «Маркс преднамеренно оставил все довольно туманным»

О Хобсбауме 
 Анна Асланян. Человек эпохи крайностей
 Майя Джагги («The Guardian»). Вопрос веры: Эрик Хобсбаум — нераскаявшийся коммунист
 Михаэль Дорфман. Эрик Хобсбаум: и один в поле воин
 Максим Кантор. В начале долгого века
 
 Аллан Мэсси. Понять Эрика Хобсбаума
 Денис Пилаш. Век Эрика Хобсбаума // Экономическая теория и история. Воронежский ежегодник экономических исследований 2013 № 2. — С. 26-40.
 Александр Резник. Британские историки-марксисты 1945—1990-х годов

Критика 
 . Лев Троцкий и судьба социализма в двадцатом столетии: Ответ профессору Эрику Хобсбауму

Выпускники Кембриджского университета
Выпускники Королевского колледжа (Кембридж)
Преподаватели Биркбека
Историки Великобритании
Историки рабочего движения
Члены Коммунистической партии Великобритании
Историки-марксисты
Теоретики марксизма
Члены Британской академии
Почётные члены Японской академии наук
Почётные доктора Чикагского университета
Почётные доктора Венского университета
Почётные граждане Вены
Лауреаты премии Бальцана
Исследователи национализма
Еврейские беженцы от нацизма:Персоналии